Уго — испанское () и итальянское () имя и топоним.

Топоним 
  — посёлок в Японии.

См. также 
 УГО — официальная аббревиатура Уссурийского городского округа.
 УГО — аббревиатура условного графического обозначения на принципиальной электрической схеме.
 Гуго — старофранцузское имя, от которого произошло итальянское имя Уго.

Испанские имена
Итальянские имена